Ripon (Verenigd Koninkrijk), een Britse stad
 plaatsen in de VS:
 Ripon (Californië)
 Ripon (Wisconsin)